Il singolare del Cincinnati Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Anna Čakvetadze ha battuto in finale Akiko Morigami 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (campionessa)
  Patty Schnyder (quarti di finale)
  Sania Mirza (semifinali)
  Meilen Tu (ritiro per infortunio)
  Aiko Nakamura (primo turno)

  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Akiko Morigami (finale)
  Séverine Brémond (ritiro)
  Jill Craybas (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2007